Краснофло́тский мост — распространённое название моста:

 Краснофлотский мост — мост в Санкт-Петербурге.
 Краснофлотский мост — самый большой мост в Архангельске, соединяет берега Северной Двины.